Südende bezeichnet:
 Südende, eine Ortslage und Villenkolonie in Berlin
 Südende für indonesisch Ende Selatan, einen indonesischen Distrikt auf Flores (Indonesien)
 Südende als Kurzbezeichnung für den Bahnhof Berlin Südende